Ausgeliefert ist der Titel folgender

Filme:
 Ausgeliefert (1927), US-amerikanischer Thriller
 Ausgeliefert (1972), US-amerikanischer Thriller (OT: You’ll like my Mother)
 Ausgeliefert (2003), österreichischer Psychothriller
 Stubbe – Von Fall zu Fall: Ausgeliefert, deutscher Fernsehfilm von Bernd Böhlich (2022)

Bücher:
 Ausgeliefert (Roman) von Lee Child (OT: Die Trying, 1998)